Balduin I kan syfta på bland andra:

 Balduin I av Flandern (död 879), greve av Flandern
 Balduin I av Hainaut (omkring 1030–1070), greve av Hainaut 
 Balduin I av Jerusalem (omkring 1058–1118), kung av Jerusalem 
 Balduin I av Konstantinopel (1172–1205), latinsk kejsare av Konstantinopel

Se även 

 Baudouin av Belgien (1930–1993)